Иосиф Антонович Кварацхелия (, ) — грузинский политик, член Учредительного собрания Грузии.

Биография 
Окончил двухклассное сельское училище.

Член Российской социал-демократической рабочей партии с 1904 года, примыкал к меньшевикам.

Активный участник революционных событий 1905 года в городе Сухум. Был членом Революционного Народного Суда. После поражения революции был арестован (1906), но впоследствии оправдан судом за необоснованностью обвинений.

После февральской революции 1917 года был организатором и комиссаром Красного отряда в Цаленджихе. Был известен как «Уча-Иосиф» (металлический черный Иосиф). 12 марта 1919 избран членом Учредительного собрания Грузии по списку Социал-демократической партии Грузии.

В 1921 году, после советизации Грузии, остался в Грузии и присоединился к движению сопротивления. В 1921 году был арестован.

Во время антисоветского восстания в августе 1924 года был одним из руководителей зугдиди-цаленджихского направления. Дальнейшая судьба неизвестна.

Литература

Примечания

Ссылки 
იოსებ კვარაცხელია 

საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა (1918-1921) 

Меньшевики
Члены Учредительного собрания Грузии
Судьи Грузии
Репрессированные в СССР